

Geografia 

 Halfway – census-designated place della Contea di Washington, Maryland
 Halfway – villaggio della Contea di Polk, Missouri
 Halfway – città della Contea di Baker, Oregon

Musica 
 Halfway – singolo di James Blunt del 2020